Henry Sanfourche (1775-1841), kolonel van het Franse rijk
 Arthur Sanfourche, (1898-1945), testpiloot en monteur
 Jean-Joseph Sanfourche, beter bekend als Sanfourche (1929-2010), Franse schilder, dichter, ontwerper en beeldhouwer
 Pierre Sanfourche-Laporte (1774-1856), Franse jurist